Gillberga kan syfta på: 

 Gillberga socken, Södermanland – en socken i Södermanland ingick i Västerrekarne härad
 Gillberga landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Gillberga församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift i Eskilstuna kommun i Södermanlands län –2002
 Gillberga kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Eskilstuna kommun
 Gillberga distrikt, Södermanland – ett distrikt i Eskilstuna kommun och Södermanlands län 2016–
 Gillberga socken, Värmland – en socken i Värmland ingick i Gillbergs härad
 Gillberga landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1970
 Gillberga församling, Karlstads stift – en församling i Säffle pastorat i Nors kontrakt i Karlstads stift
 Gillberga kyrka, Värmland  – en kyrkobyggnad i Säffle kommun
 Gillberga distrikt, Värmland – ett distrikt i Säffle kommun och Värmlands län 2016–
 Gillberga, Borgholms kommun – en gammal radby
 Gillberga, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun
 Gillberga naturreservat  ett naturreservat i Norrtälje kommun